Амритрадж — индийская фамилия. Известные носители:

 Амритрадж, Ананд (род. 1952) — индийский теннисист и предприниматель, брат Ашока и Виджая.
 Амритрадж, Ашок (род. 1956) — индийский и американский кинопродюсер, брат Ананда и Виджая.
 Амритрадж, Виджай (род. 1953) — индийский теннисист. киноактёр и спортивный комментатор, брат Ананда и Ашока.
 Амритрадж, Пракаш (род. 1983) — проживающий в США индийский теннисист, сын Виджая.